Dedina je lahko:
 dedina, biologija
 Dedina, Hrvaška
 Dedina, Srbija